Radna vas je ime več naselij

v Sloveniji 
 Radna vas, naselje v Občini Mokronog - Trebelno

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Radna vas, pri Šentlenartu pri Sedmih studencih, nem. Radendorf, tržna občina Podklošter

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška